Toruńskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las” – dawny zakład w Toruniu, który zajmował się eksploatacją runa leśnego i pozyskiwaniem dziczyzny.

Lokalizacja 
Główna siedziba zakładu znajdowała się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Rubinkowo, na terenie Fortu II Twierdzy Toruń przy ulicy Leszczynowej 2.

Historia 

Zakład powstał w 1951 pod nazwą Bydgoskie Przedsiębiorstwo Produkcji „Las”. Zajmował się on przetwarzaniem dziczyzny, wytwórnią win oraz uprawą pieczarek. Prowadził także skup owoców leśnych i grzybów. Główna siedziba przedsiębiorstwa znajdowała się na terenie Fortu II Twierdzy Toruń, gdzie produkowano m.in. wina owocowe z moszczu jabłkowego, natomiast w zakładzie przy ul. Okrężnej m.in. gulasz z dzika, sarny i jelenia. Hurtownia "Lasu" mieściła się w dawnym zachodnim hangarze wewnętrznego pierścienia Twierdzy przy ul. Poznańskiej 11. W 1975 roku, po utworzeniu województwa toruńskiego, zakład zmienił nazwę na Toruńskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las”. Po 1989 roku zaczął on tracić płynność finansową, a w 1991 roku został zlikwidowany.

Zobacz też 
 Gospodarka Torunia

Przypisy 

Nieistniejące przedsiębiorstwa w Toruniu
Przedsiębiorstwa spożywcze w Polsce